Graciosa pode ser:

Geografia 
 Ilha Graciosa - uma ilha do arquipélago dos Açores
 Graciosa (Canárias) - ilha menor do arquipélago das Canárias
 Santa Cruz da Graciosa - um município açoriano que corresponde territorialmente à ilha Graciosa.
 Santa Cruz da Graciosa - freguesia açoriana situada no concelho do mesmo nome.
 Graciosa (Paranavaí) - um distrito municipal de Paranavaí, Paraná.
 Estrada da Graciosa - estrada histórica no Paraná.
 Fortaleza da Graciosa - no litoral do Marrocos.

Botânica 
 Nome comum de Gratiola linifolia

Desambiguação